A difusão é um processo que consiste na mistura das moléculas de dois ou mais gases devido às suas propriedades cinéticas.

Tendo em conta que:
quanto maior for o movimento molecular mais rápido o gás se difunde, a velocidade de difusão é sempre inferior à velocidade quadrática média uma vez que as moléculas colidem e mudam frequentemente de direcção, um gás leve difunde-se mais rapidamente que um pesado; surge a lei da difusão de Graham segundo a qual nas mesmas condições de P e T, as velocidades de difusão de dois gases são inversamente proporcionais às raízes quadradas das suas massas molares.

Leis dos gases